Luigi Negri ist der Name folgender Personen:

* Luigi Negri (Politiker, 1879) (1879–1957), italienischer Politiker (Democrazia Cristiana)
 Luigi Negri (General) (1880–1945), italienischer General
 Luigi Negri (Bischof) (1941–2021), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Ferrara-Comacchio
 Luigi Negri (Politiker, 1956) (* 1956), italienischer Politiker (Lega Italiana Federalista)